Frederick Steele, detto Freddie – calciatore inglese
 Freddie Steele – pugile e attore statunitense